Good Hope kan verwijzen naar:

Plaatsen 
In de Verenigde Staten
Good Hope (Alabama)
Good Hope (Georgia)
Good Hope (Illinois)

Overige locaties
 Good Hope (Botswana)
Good Hope (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica